Kakerbeck – frazione della città di Wittingen in Bassa Sassonia
 Kakerbeck – frazione della città di Kalbe (Milde) in Sassonia-Anhalt